LD может означать:

 LaserDisc — первый коммерческий оптический носитель данных.
 Ladder Diagram — язык релейной (лестничной) логики.
 Low Dispersion glass — Низкодисперсионное стекло
 LD — англ. Lethal Dose — смертельная доза.
 LD — сокращение Liggett Ducat, марка сигарет.
 ld — компоновщик GNU
 LD-ROM — формат хранения данных, расширение формата laserdisc.